O Campeonato Soviético de Xadrez de 1991 foi a 58ª e última edição do Campeonato de xadrez da URSS. A competição foi realizada em Moscou, de 1 a 13 de novembro de 1991, em um torneio em sistema suíço para 64 jogadores em 11 rodadas. O campeão foi Artashes Minasian pelo critério de desempate.

Classificação e resultados 

O ex-campeão mundial Mikhail Tal jogou um de seus últimos torneios, ele já estava gravemente doente e terminou apenas na 46ª colocação com 5 pontos. Outro forte candidato ao título, Leonid Yudasin, que logo emigraria para Israel ficou apenas em 44º, também com 5. Dois jogadores pouco conhecidos fizeram a mesma pontuação no topo da lista, mas o título foi para o armênio de 24 anos Artashes Minasian, que enfrentou adversários melhores colocados o que lhe garantiu vantagem no critério de desempate, assim ficando a frente de Elmar Magerramov.

Campeonatos soviéticos de xadrez
Competições de xadrez da União Soviética
1991 no xadrez